Claude Gotteland (1803-1856), prêtre jésuite français ;
 Thierry Bernard-Gotteland (né en 1974), artiste contemporain français.

Patronyme savoyard